Сполии () — элементы декора, особенно колонны, которые в поздней античности и раннем Средневековье выламывались из древних сооружений (как правило, языческих храмов) и использовались при строительстве новых зданий (как правило, храмов христианских).

Использование сполий не только экономило время и финансы, но и компенсировало недостаточную опытность каменотёсов раннего Средневековья. Например, колоннада перед церковью Санта-Мария-ин-Трастевере перенесена из терм Каракаллы, в капелле Карла Великого использованы древнеримские порфировые колонны, а колонны для строительства Айя-Софии привезены из храмов Эфеса и Баальбека. Характерный пример строительства из сполий — Храм Клитунно. 

Сполии также активно использовались в исламской архитектуре (например, в Меските), а в Европе — иногда также и в более позднее время.

См. также 
 Палимпсест

История архитектуры
Архитектура Древнего Рима